Ce nom peut faire référence à :

Toponymes 

 Vassivière est un lieu-dit sur le territoire de la commune de Besse-et-Saint-Anastaise, en Auvergne dite aussi Besse en Chandesse.
 Vassivière est un ancien village de la commune de Royère-de-Vassivière dans la Creuse en Limousin.
 La Chapelle Notre-Dame de Vassivière, une chapelle qui héberge la statue en été.
 Royère-de-Vassivière est une commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.
 Centre international d'art et du paysage de Vassivière, est un centre d'art contemporain situé sur l'île de Vassivière, dans le Limousin.
 L'île de Vassivière est située dans le Limousin  sur les communes de Beaumont-du-Lac  et Royère-de-Vassivière.

Hydronyme  
 Le Lac de Vassivière, un lac artificiel dans la région.

Religion 
 Notre-Dame de Vassivière, une statue de Vierge noire visible dans la chapelle Notre-Dame de Vassivière sur la commune de Besse-et-Saint-Anastaise.